Koivisto kan avse:

Koivisto är ett vanligt ortnamn i Finland. Ordet betyder egentligen björkdunge, och i många fall syftar det på det naturliga trädbeståndet på orten, men i några fall kan det vara ett försök till översättning av det svenskspråkiga namnet på ett flertal öar, Björkö, som i sin tur ibland har kommit från det fornnordiska begreppet birk för handelsplats. Koivisto är också ett förhållandevis vanligt finskt släktnamn.

Personer med efternamnet Koivisto 
Personer utan angiven nationalitet är från Finland
 Arto Koivisto (född 1948), längdåkare
 Mauno Koivisto (1923–2017), Finlands president 1982–1994
 Tom Koivisto (född 1974),  ishockeyspelare
 Tellervo Koivisto (född 1929), ekonom och politiker, socialdemokrat, hustru till Mauno Koivisto
 Toni Koivisto (född 1982), ishockeyspelare

Geografi 
 Koivisto, Nystad – en ö i Bottenhavet
 Koivisto – en ort i Ryssland och en tidigare finsk köping, numera den ryska staden Primorsk, se Björkö, Karelska näset
 Koivisto, Tammerfors – en stadsdel i Tammerfors 

Finska efternamn